General Alvear pode se referir os departamentos argentinos:

General Alvear - departamento da província de Corrientes
General Alvear - departamento da província de Mendoza
General Alvear - partido de Buenos Aires

Desambiguação